Als Behrensbau wurden folgende von Peter Behrens entworfene Gebäude bezeichnet:
 Die Behrensbauten (Alexanderhaus und Berolinahaus) am Alexanderplatz in Berlin-Mitte (1932)
 Der Peter-Behrens-Bau in Berlin-Oberschöneweide (1917)
 Das Technische Verwaltungsgebäude der Hoechst AG in Frankfurt-Höchst (1924)
 Das Mannesmann-Haus in Düsseldorf (1912)